Лакки-Марват:

 Лакки-Марват — город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, столица одноимённого округа.
 Лакки-Марват — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Лакки-Марват — небольшая административная единица в Федерально управляемой племенной территории в Пакистане.